Профессиона́льная футбо́льная ли́га Коре́и, или Кей-ли́га 1 (, ) — высший футбольный дивизион Южной Кореи. Одна из сильнейших лиг Азии.

Организация 
В соревновании принимают участие 12 профессиональных клубов. Чемпионат проводится в два этапа. На первой стадии все клубы играют между собой в два круга. Среди них выявляется 6 сильнейших. На втором этапе один за другим играются следующие матчи:
 матчи между командами, занявшими четвёртое и пятое, и третье и шестое места;
 матч между победителями указанных пар;
 полуфинал: матч лучшей команды из первоначально занявших третье-шестое места с клубом, занявшим на первом этапе второе место (проигравший полуфиналист получает «бронзу» чемпионата);
 матч двух оставшихся команд за звание чемпиона.
Описанный порядок проведения соревнования вступил в силу в 2007 году.

Изменение команд в классе 
Ниже К-лиги в южнокорейской иерархии футбола располагается полупрофессионально-любительская Национальная лига Кореи с 15 командами, а на третьем уровне стоит любительская К 3 лига (17 клубов). Чётко оговоренных спортивных правил перехода из К-лиги в Национальную лигу и обратно нет. Переходы случаются крайне редко, поскольку для попадания в K-лигу команда Национальной лиги должна соответствовать строгим требованиям, касающимся инфраструктуры и финансовой обеспеченности.

История соревнования 
Профессиональная лига в Республике Корея появилась в 1983 году под названием Корейская Супер Лига. В неё вошли 5 клубов-основателей. Этими клубами были «Аллилуйя» (Иксан) () — ныне «Коян Эйч», «Юкон Кхоккири» () — ныне «Чеджу Юнайтед», «ПОСКО Долфинс» () — ныне «Пхохан Стилерс», «Дэу Ройялс» () — ныне «Пусан Ай Парк», «Кукмин Банк» () — ныне «Коян Кукмин Банк». «Аллилуйя» стал первым чемпионом страны.

В 1998 году профессиональная лига была реформирована, и обрела нынешнее название — Кей-лига. С момента основания лига расширилась с 5 до 16 членов. Лишь «Юкон Кхоккири», «ПОСКО Долфинс» и «Дэу Ройялс» остались в К-лиге (сменив названия); «Кукмин Банк» снялся с Супер Лиги по окончании сезона 1984 года, а «Аллилуйя» последовала их примеру спустя год.

Команды в сезоне 2022

Список чемпионов 
 Чонбук Хёндэ Моторс — 9 (2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
 Соннам — 7 (1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2006)
 ФК Сеул — 6 (1985, 1990, 2000, 2010, 2012, 2016)
 Пхохан Стилерс — 5 (1986, 1988, 1992, 2007, 2013)
 Пусан Ай Парк — 4 (1984, 1987, 1991, 1997)
 Сувон Самсунг Блюуингз — 4 (1998, 1999, 2004, 2008)
 Ульсан Хёндэ — 3 (1996, 2005, 2022)
 Аллилуйя — 1 (1983)
 Чеджу Юнайтед — 1 (1989)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Kей-лиги 
 Официальный сайт Kей-лиги